Slogtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slogtjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Slogtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Slogtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Slogtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (28,3 ha)
Slogtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Västra Slogtjärnen, sjö i Ludvika kommun, 
Östra Slogtjärnen, sjö i Ludvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn